Рома́н Нестере́нко:
 Нестеренко, Роман Григорьевич (род. 1977) — казахстанский футболист, вратарь.
 Нестеренко, Роман Юрьевич (род. 1965) — российский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер.